Arroyo Guayabos ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Guayabos (Arroyo Cardozo), Nebenfluss des Arroyo Cardozo, Uruguay
 Arroyo Guayabos (Río San José), Nebenfluss des Río San José, Uruguay